Лайшев — фамилия; имеет женскую форму Лайшева.
 Лайшев, Касим Анверович (род. 1957) — российский учёный в области ветеринарной инфектологии.
 Лайшев, Ренат Алексеевич (род. 1960) — заслуженный работник физической культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, доктор педагогических наук, профессор.